

Sigle 
 Magic User Interface – toolkit per AmigaOS
 Movimento Unionista Italiano – partito politico italiano
 Multilingual User Interface – interfaccia utente multilinguistica di Windows Vista

Codici 
 mui – codice ISO 639-3 della lingua musi